Berrien steht für:

 Berrien, französische Gemeinde in der Bretagne
 Berrien County (Georgia), County in Georgia, Vereinigte Staaten
 Berrien County (Michigan), County in Michigan, Vereinigte Staaten
 Berrien Buggy, US-amerikanische Automarke

im NRHP gelistete Objekte:
 Berrien County Jail, in Nashville, Georgia, ID-Nr. 82002384
 Berrien Springs Courthouse, in Berrien Springs, Michigan, ID-Nr. 70000265

Berrien ist der Familienname folgender Personen:
 John MacPherson Berrien (1781–1856), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Berrien County Courthouse
 Berrian